Чикаго Уайт Сокс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 85 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Март 

 Игр: 1
 Выигрышей: 0
 Поражений: 1
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 2
 Очков пропущено: 3

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 15
 Поражений: 9
 Процент побед: 62.5
 Очков набрано: 127
 Очков пропущено: 104

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 17
 Поражений: 10
 Процент побед: 62.96
 Очков набрано: 184
 Очков пропущено: 115

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 149
 Очков пропущено: 153

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 124
 Очков пропущено: 130

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 15
 Поражений: 15
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 175
 Очков пропущено: 162

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 12
 Поражений: 13
 Процент побед: 48
 Очков набрано: 137
 Очков пропущено: 127

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Чикаго Уайт Сокс
МЛБ в сезоне 1996